Das Amt des Vizegouverneurs besteht im US-Bundesstaat Rhode Island seit dem Beitritt des Staates zur Union im Jahr 1790. Der Vizegouverneur steht dem Senat von Rhode Island als Präsident vor und vertritt den Gouverneur, falls dieser sein Amt nicht ausüben kann oder sich außerhalb des Staates befindet. Vor dem Beitritt von Rhode Island zur Union war diese Position mit dem "Deputy Governor" besetzt.

Colony of Rhode Island 

1) Die "Royal Charter" wurde zwischen 1686 und 1689 ausgesetzt.

Staat Rhode Island

Bundesstaat Rhode Island

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure von Rhode Island
 Liste der Senatoren der Vereinigten Staaten aus Rhode Island
 Liste der Mitglieder des US-Repräsentantenhauses aus Rhode Island

Weblinks 
 Office of the Lt. Governor (engl.)
 The Political Graveyard (engl.)

!
Rhode Island